Tentellatge (Navès), entitat de població al municipi de Navès (Solsonès)
 Tentellatge (Lladurs), masia al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Emprius de Tentellatge, sector al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Riera de Tentellatge, torrent al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Torrents de Tentellatge, Masia al municipi de Montmajor (Berguedà)